Каменярі — див. каменяр
 «Каменярі» — вірш Івана Франка
 «Каменярі» — виховна молодіжна організація в Галичині, заснована 1929 року
 «Каменярі» — незалежний суспільно-політичний тижневик (Дрогобич)
 «Каменярі» — мандрівний театр при Київському цукротресті (1921—1923)

Див. також 
 Каменяр (значення)